Cette page contient les pages d'homonymie de Al Ittihad, Al-Ittihad et Ittihad.

Al Ittihad, signifie L'Union en arabe.

Sport 
Al Ittihad, Al-Ittihad ou Ittihad peut désigner :
 Al Ittihad Alep, club de football syrien ;
 Ittihad FC, club de football saoudien ;
 Al Ittihad Wad Madani, club de football soudanais ;
 Al Ittihad Doha, club de football qatari (renommé depuis Al-Gharafa SC) ;
 Al Ittihad Ibb, club de football yéménite ;
 Al-Ittihad Tripoli, club de football libyen ;
 Ittihad Al Shorta, club de football égyptien ;
 Ittihad Alexandrie, club de football égyptien ;
 Ittihad Khémisset, club de football marocain ;
 Ittihad Riadi Fkih Ben Salah, club de football marocain ;
 Al-Ittihad Club, club de football bahreïni ;
 Ittihad de Tanger, club de football marocain ;
 Ittihad Tanger (basket-ball), club de basket-ball marocain ;
 Ittihad Tanger (volley-ball), club de volley-ball marocain.

Autre 

 Al-Ittihad, quotidien émirati